

Codici 
 dbe – codice ISO 639-3 della lingua dabe

Altro 
 DBE – Dame Commander of the Order of the British Empire (Dama di Commenda dell'Ordine dell'Impero Britannico)